Sean Murphy est un personnage de la série télévisée Oz, incarné par Robert Clohessy de la saison 3 à 6.

Biographie 
Murphy débarque au début de la saison 3. Ce dernier, ami de Tim McManus, directeur d'Emerald City, est engagé pour remplacer Diane Whittlesy, transféré dans une autre unité. Tout au long de la série, le gardien est très respecté par McManus et Leo Glynn, directeur de la prison d'Oswald, il est également honnête, intègre et croit en la justice beaucoup plus que le reste du personnel. En conséquence, il est l'un des meilleurs commandants de Oz et fait un meilleur travail que la plupart des autres. Cependant, il entretient un respect mutuel avec Ryan O'Reilly, détenu américano-irlandais, de par leurs origines communes.

C'est lui qui propose de faire un match de boxe pour enrayer le marché de la drogue qui circule dans la prison. 

Mais dans la saison 6, se sentant coupable d'avoir aidé Claire Howell et Brass, deux collègues, à couper les tendons d'Achille d'Enrique Morales, chef des Latinos suspecté d'avoir commandité l'agression de Brass (lui couper un tendon d'Achille pour l'empêcher de jouer au basket avec McManus), il décide de dénoncer le geste, qui lui vaut d'être réprimandé par Glynn, gardant tout de même son poste. Le directeur lui dit quand même qu'il faut avoir « des couilles » pour avoir avoué ce geste à l'encontre d'un collègue.

Sources 

Personnage d'Oz (série télévisée)